Мариенфельд — топоним:

Грузия 
 Мариенфельд — прежнее название села Сартичала Гардабанского муниципалитета края Квемо-Картли.

Молдавия 
 Мариенфельд — село в Чимишлийском районе.

Россия 
 Мариенфельд — исчезнувший хутор в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Мариенфельд — исчезнувший хутор в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Мариенфельд — исчезнувший хутор в Москаленском районе Омской области.
 Мариенфельд — прежнее название села Новониколаевка Котовского района Волгоградской области.
 Мариенфельд — до 1915 г. название села Марьино Успенского района Краснодарского края.

Украина 
 Мариенфельд — прежнее название села Романовка Синельниковского района Днепропетровской области.
 Мариенфельд — до 1945 г. название села Марьевка Мелитопольского района Запорожской области.
 Мариенфельд — прежнее название села Маринополь Розовского района Запорожской области.
 Мариенфельд — прежнее название села Карла Либкнехта Лутугинского района Луганской области.
 Мариенфельд — прежнее название села Маринское Горностаевского района Херсонской области.

См. также 
 Мариенфельде — район города Берлин.